Список альбомов №1 в США в 1996 году — включает альбомы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1996 году, в котором учитываются наиболее продаваемые альбомы исполнителей США, как на физических носителях (лазерные диски, грампластинки, кассеты), так и в цифровом формате (mp3 и другие). Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard 200 (Топ 200 журнала Billboard).

История 
 10 недель (с перерывами) был на №1 альбом Jagged Little Pill канадской певицы Аланис Мориссетт, который был продан тиражом более 30 млн копий и стал самым успешным дебютным альбомом в мировой музыке, записанным женщиной..

Список альбомов №1

Примечания

См. также 
1996 год в музыке

Ссылки 
Топ 100 позиций Billboard Top 200 

Чарты Billboard 1996 года
Списки альбомов № 1 в США (Billboard)
Списки альбомов № 1 1996 года